Uma-Liurai (auch Umaliurai oder Uma Liurai, ) bezeichnet in Osttimor:
 eine Aldeia und Ort im Suco Babulo, siehe Babulo
 eine Aldeia im Suco Uai-Mori, siehe Uai-Mori
 einen Ort im Suco Bahalarauain, siehe Bahalarauain